Primeur steht für:
 Frühgemüse, Frühobst
Jungwein, ein Wein aus der letzten oder höchstens vorletzten Produktion
 Scoop (Journalismus), ein Beitrag über ein Thema, das zum allerersten Mal von einem Massenmedium aufgegriffen wird